Кошница может означать:

 Кошница — кошёлка, корзина, в т.ч. и по ;
 Кошница — улей, в т.ч. и по ;
 топоним:
 Кошница — село в Болгарии.
 Кошница — село в Молдавии.